

Patronyme

 Tenille Dashwood (née en 1989 à Melbourne), catcheuse australienne ;
Francis Dashwood, ( baron le Despencer)
Valérie Dashwood, comédienne
 Dashwood est le nom d'une famille fictive protagoniste de Sense and Sensibility de Jane Austen, dont les membres sont entre autres :
 Elinor Dashwood,
 Sir Francis Dashwood,
 Marianne Dashwood.

Toponyme

Dashwood, communauté du Canada.